Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori José Acasuso e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Mariano Hood e Tommy Robredo 7-6(4), 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2005